Weißer Turm ist der Name von Türmen in:

 Deutschland:
 Weißer Turm (Ahrweiler), in Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Weißer Turm (Bad Homburg), in Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Weißer Turm (Bad Langensalza), in Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Weißer Turm (Bergen-Enkheim), in Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt in Hessen
 Weißer Turm (Biberach), in Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Weißer Turm (Darmstadt), in Darmstadt, kreisfreie Stadt in Hessen
 Weißer Turm (Kulmbach), in Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Weißer Turm (Lehnerz), abgegangener Turm in Fulda-Lehnerz; siehe Warttürme im Landkreis Fulda
 Weißer Turm (Nürnberg), in Nürnberg, kreisfreie Stadt in Bayern
 Weißer Turm (Ochsenfurt), in Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Weißer Turm (Pößneck), in Pößneck, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Weißer Turm bei St. Michael, heute bekannt als Mehlsack (Ravensburg), in Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Weißer Turm (Rothenburg ob der Tauber), in Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weißer Turm (Steinheim), in Hanau-Steinheim, Main-Kinzig-Kreis, Hessen; siehe Schloss Steinheim
 Stadtturm Trarbach (Weißer Turm genannt), in Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Weißer Turm (Weißenthurm), in Weißenthurm, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Weißer Turm (Burg Wertheim), Turm der Burg Wertheim, in Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Weißer Turm (Wertheim), Stadtmauerturm in Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Weißer Turm (Wölfersheim), in Wölfersheim, Wetteraukreis, Hessen
 Weißer Turm (Wülfershausen an der Saale), in Wülfershausen an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

 England:
 White Tower, Turm des Londoner Tower

 Griechenland:
 Weißer Turm (Thessaloniki), in Thessaloniki, Region Zentralmakedonien

 Polen
 Weißer Turm, Danzig, siehe: Baszta Biała

 Tschechien:
 Weißer Turm (Prager Burg)

Siehe auch:
 White Tower Hamburgers
 Torre Blanca